Streets of Los Angeles é o primeiro álbum de estúdio do rapper Lil X, o disco foi lançado em 2003 com treze faixas. Entre elas a música You Have It com a participação especial do rapper Eminem.

Faixas 
 Intro
 Breakin In L.A
 Finally Over
 You Have It
 Assaulting Nightlife
 Princess Love
 Rivalry
 Killing A Sucker
 Money and Blood
 Provoked, if fucked
 Prison School
 Breaking The Rules
 With Love You Conquer Your Girl

Álbuns de estreia de 2003
Álbuns de rap